est une expression anglaise signifiant « tout pour toi ».


All for You peut désigner :

Musique

Album 

 , album d'Annihilator sorti le  ;
 , album de Janet Jackson sorti le  ;
 , album de Show Luo sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;

Chanson 

 , chanson populaire de King Cole Trio sortie en  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 All for You, chanson de Janet Jackson présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Kate Ryan présente sur l'album  sorti le  ;
 All for You, chanson de Namie Amuro présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Sister Hazel présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi 

 All for You Tour, une tournée mondiale de concerts de la chanteuse Janet Jackson ayant eu lieu en 2001 et 2002, accompagnant la sortie de son album All for You